Кароль Тадеуш Навроцки (р. , ) — польский историк, общественный деятель и деятель местного самоуправления. 
В 2013—2017 гг. Начальник Бюро общественного образования Института национальной памяти в Гданьске, в 2011—2017 гг. председатель Седлецкого районного совета в Гданьске, в 2017—2021 гг. директор Музей Второй мировой войны в Гданьске, в 2021 г. заместитель президента Института национальной памяти, с 2021 г. президент Институт национальной памяти — Комиссия по расследованию преступлений против польского народа.

Первый историк в Польше, предпринявший исследование организованной преступности в Польской Народной Республике в 1980-х гг. Председатель Коалиции памяти о солдатах антикоммунистического подполья в Гданьске.

Биография 
До 1998 г. учился в начальной школе № 58 в Гданьске, затем поступил в 4-ю общеобразовательную среднюю школу, где в 2002 г. сдал экзамен на аттестат зрелости. В 2003 г. окончил Высшую школу бизнеса и администрации в Гданьске со званием специалиста по управлению персоналом. В 2003 г. начал обучение в Институте Истории Гданьского Университета, где в 2008 г. получил степень магистра. В 2013 г. в Гданьском университете на основе диссертации на тему Социальное сопротивление коммунистическому правительству в Эльблонгском воеводстве в 1976—1989 гг. получил степень доктора гуманитарных наук. С января 2009 г. по 2017 г. работал в Институте национальной памяти, а также в 2011—2017 гг. был председателем районного совета Гданьск-Седльце. В 2017—2021 гг. был директором Музея Второй мировой войны в Гданьске, а в июне 2021 г. вернулся в Институт национальной памяти в качестве вице-президента. 27 апреля 2021 г. Коллегия Института национальной памяти рекомендовала его на должность президента Института национальной памяти. 28 мая 2021 г. Сейм избрал его президентом Института национальной памяти, а 23 июля 2021 г. Сенат согласился на эти выборы. В тот же день Кароль Навроцки принес присягу перед Сеймом, вступив в должность президента Института национальной памяти, и в то же время перестал быть директором Музея Второй мировой войны в Гданьске.

Научная и выставочная деятельность 
Член Совета по исторической дипломатии при Министре иностранных дел Республики Польша. Выпускник проекта Государственного департамента США Международной прогромы лидерства — International Visitor Leadership Program (IVLP). Автор и соавтор нескольких книг и нескольких десятков научных и научно-популярных статей по истории антикоммунистической оппозиции, истории спорта и организованной преступности в Польской Народной Республике. Эксперт гданьской исторической программы TVP3 «В свете истины» и «Война и память». Человек, занимающийся сохранением исторической памяти в общественном пространстве Померании. В 2013 г. был, наряду с Ассоциацией болельщиков Лехии Гданьск и Поморским округом Всемирной ассоциации солдат Армии Крайовой, одним из главных инициаторов и соорганизаторов создания в Гданьске — Аллеи отверженных солдат. В 2015 г. он привел к присвоению одной из главных улиц бывшей Гданьской верфи имени Бл. кс. Ежи Попелушко и был членом Комитета по строительству памятника Дануте Седзикувне «Инка», который был открыт в Гданьске 30 августа того же года. В 2016 г. в качестве полномочного представителя президента Института национальной памяти участвовал в организации похорон Дануты Седзикувны «Инки» и Феликса Сельмановича «Загоньчыка». В 2018 г. он был сопредседателем Общественного комитета, который установил памятник Отверженным солдатам в Гданьске, а 4 августа 2018 г. вместе с участниками боевых действий он открыл этот памятник. В 2019 г. был уполномоченным представителем Министра культуры и национального наследия по организации 80-летия начала Второй мировой войны. В 2019 г. совместно с Министерством иностранных дел инициировал и координировал реализацию международного выставочного проекта «Борьба и страдания» «Fighting and Suffering», представившего историю Польши и поляков во время Второй мировой войны более чем в 160 местах по всему миру.

Спортивные занятия 
В подростковом возрасте он играл за команды Ex Siedlce и KKS Gedania (1997—2000) и представлял боксерскую команду RKS Stoczniowiec (2000—2004). В 2004 г. в цветах RKS Stoczniowiec он занял первое место в турнире по боксу на кубок Польши среди юниоров в весе 91 кг. Затем игрок и капитан футбольной команды Ex Siedlce Gdańsk. В 2010 г. основатель секции спортивных единоборств Ex Siedlce Gdańsk.

Выполняемые функции 

 Председатель Седлецкого районного совета (2011—2017 гг.) 
 Руководитель отдела народного образования Института национальной памяти в Гданьске (2013—2017 гг.) 
 Директор Музея Второй мировой войны (2017—2021 гг.) 
 Заместитель президента Института национальной памяти (2021 г.) 
 Президент Института национальной памяти (с 2021 г.)

Награды и отличия 
 Серебряный Крест Заслуги (2021 г.) за заслуги в документальном увековечении правды об истории и истории Польши;
 Бронзовый Крест Заслуги (2016 г.) за заслуги в документировании и увековечивании правды об истории Польши;
 Медаль 100-летия восстановления независимости (2019 г.);
 Медаль «Помни Польша о своих сыновях», Объединение Катынскя Семья (2016 г.);
 Медаль «За заслуги перед поляками в Казахстане» (2018 г.), врученная Центром польской культуры «Вязь» в г. Алматы;
 Медаль «Побеждай зло добром» (2016 г.)
 Медаль «Pro Patria» за особые заслуги в культивировании памяти о борьбе за независимость Республики Польша" (2018 г.);
 Почетный знак Федерации бойцовской молодежи (2015 г.);
 Кольцо «Инки» (награждено митрополитом архиепископом Гданьским Славоем Лешеком Глодзем) за патриотическое отношение и пропаганду памяти о «Отверженных солдатах» (2016 г.);
 Знак Всемирной ассоциации солдат Армии Крайовой «За заслуги перед Армией Крайовой» (2018 г.);
 Серебряный знак «За заслуги в уголовно-исполнительной работе»;
 Личность года 2017 в Гданьске в категории культура.

Публикации

В своих достижениях Кароль Навроцки имеет несколько книжных публикаций и несколько десятков научных и научно-популярных статей, в том числе:

 Кароль Навроцки: Очерк истории НСП «Солидарность» в Эльблонгском районе (1980—1989)
 Кароль Навроцки: Вокруг Эльблонга «Солидарность»: документы.
 Мариуш Кордек, Кароль Навроцки: «Лехия» — «Ювентус»: больше, чем матч.
 Кароль Навроцки: Дело Квидзына 1982 года: интернирование, избиение, суд.
 Кароль Навроцки: Тематическое исследование: социальное сопротивление коммунистическому правительству в Эльблонгском воеводстве (1976—1989).
 Петр Хомицки, Кароль Навроцки, Веслав Вика: Очерки истории поморского футбола (1903—2015).
 Кароль Навроцки, Вонсович Й. (ред.), Великая Лехия моей мечты: в память о Тадеуше Дуффеке «Дуф» (1968—2005) к 10-летию со дня его смерти.
 Кароль Навроцки (редактор), Карта террора: следы коммунистических преступлений в Гданьской области (1945—1956).
 Кароль Навроцки, Вицэнты Д. (редактор), Грязные сообщества: организованная преступность в Польской Народной Республике в 1970-х и 1980-х годах.
 Кароль Навроцки. История Квидзына (1975—1990). «Квидзын. История города». Т.2

Примечания 

Историки Польши